Río Lircay puede referirse a dos cauces de Sudamérica:
 el río Lircay (Chile), afluente del río Claro; o
 el río Lircay (Perú), afluente del río Urubamba.